Føllenslev (plaats), plaats in Denemarken
 Føllenslev (parochie), parochie in Denemarken